Sternwarte München kann sich auf folgende astronomische Einrichtungen in München beziehen:

 Universitäts-Sternwarte München in Bogenhausen
 Bayerische Volkssternwarte München in Berg am Laim an der Rosenheimer Straße